Tyll steht für:

 eine Oper des deutschen Komponisten Mark Lothar (1902–1985)
 ein Werk des deutschen Autors Hans Reimann (1889–1969)
 Tyll (Roman), einen Roman von Daniel Kehlmann aus dem Jahr 2017
 ein Pseudonym des deutschen Schriftstellers, Verlegers und Philanthropen Josef Eberle (1901–1986)

Tyll ist der Name folgender Personen: 

 Axel Tyll (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Tyll Kroha (1929–2015), deutscher  Numismatiker und Fachautor
 Tyll Necker (1930–2001), deutscher Unternehmer und Präsident des BDI

Siehe auch:
 Till
 Tyl
 Til
 Thill